Remanens kan syfta på
Remanens – ett lagringsmedium bibehåller sin data även när strömmen bryts
Remanens (magnetism) – det kvarvarande magnetfältets storlek när ett yttre magnetfält avlägsnas